Равнец може да се отнася за:

 Равнец, село в Област Бургас, България
 Равнец, село в Област Добрич, България
 Равнец, старо име на село Тимарево, област Шумен, България
 Равнец, авиобаза край Бургас, България
 Равнец, планински дял в Стара планина, България
 Равнец, хижа в Стара планина, България
 Равнец, род растения (Achillea)